Marisol  es un nombre propio femenino que puede tener diferentes significados y hacer referencia a:

Personas 
 Marisol, actriz y cantante española.
 Marisol, cantante peruana.
 Marisol Aguirre, actriz peruana.
 Marisol Agüero Colunga, diplomática peruana, especialista en Derecho del Mar.
 Marisol Ayuso, actriz española.
 Marisol Casado Nieto, alcaldesa de Alpedrete, en España.
 Marisol Escobar, escultora franco venezolana.
 Marisol Galdón, presentadora televisiva española.
 Marisol González, presentadora televisiva española.
 Marisol Nichols, actriz estadounidense.
 Esther Marisol, cantante boliviana.
 Marisol Peña Torres, ministra del tribunal constitucional de Chile.

Sitios geográficos 
 Balneario Marisol, ciudad balnearia de Argentina.

Televisión 
 Marisol, telenovela mexicana, transmitida por Televisa en 1996.